Mini-DVD (MiniDVD, Mini DVD или miniDVD) — оптический носитель, представляющий собой DVD-диск уменьшенного с 12 до 8 см диаметра. Также известен как «3-inch DVD» (трехдюймовый DVD-диск). Используется в видеокамерах (камкодерах). Этот более компактный по размерам носитель, по сравнению с традиционным DVD, позволяет носить диск в кармане. Диски формата Mini-DVD были стандартным носителем для игровой приставки GameCube.

Eмкость одностороннего однослойного носителя — 1,4 Гб, существуют также двухслойные (ёмкость 2,6 Гб) и двухсторонние диски. Существуют варианты как для однократной (MiniDVD-R), так и для многократной (MiniDVD-RW) записей.

Стандартные щелевые приводы 12 см для дисков зачастую не предназначены для 8-см моделей и их использование может привести к поломке привода (исключение — приставка Nintendo Wii,
PlayStation 3). В стандартном приводе для оптических дисков диск помещается в 8-см углубление (используемое также для дисков CD-визитка), в случае применения в приводе ноутбука или во внешнем slim-приводе диск крепится на шпинделе мотора привода.

Из других носителей информации, по габаритам Mini-DVD соответствует Mini-CD и Mini-Blu-ray, уменьшенные до 8 см диски формата HD DVD так и остались прототипами.

Таблица сравнения

Ссылки 
 https://www.techopedia.com/definition/4714/minidvd
 Ranjan Parekh, Principles of Multimedia, page 479: 11.9.9 MiniDVD

For more information please visit http://itadon.com/ 

DVD
Оптические диски